

Lista szefów rządu Nigru

Bibliografia